Aquarianer steht für:

 Personen, die ein Aquarium pflegen
 fiktive Spezies im Star-Trek-Universum, siehe Völker und Gruppierungen im Star-Trek-Universum #Aquarianer

Siehe auch:
 Meerwasseraquaristik
 Aquarian Age (Begriffsklärung)